Alutiiq pode se referir a:

 Alutiiqs - povo indígena nativo da América do Norte
 Língua alutiiq - língua falada por este povo

Desambiguação